Grand Rapids har flere betydninger:

Stednavne

Canada 
 Grand Rapids, Manitoba
 Grand Rapids, British Columbia

USA 
 Grand Rapids, Michigan
 Grand Rapids, Minnesota
 Grand Rapids, Ohio
 Grand Rapids, Wisconsin